Amir Hadad – ex tennista israeliano
 Ferenc Wesselényi de Hadad et Murány – militare ungherese
 Hadad – divinità degli Aramei, o Siri
 Mauricio Hadad – ex tennista colombiano
 Sarit Hadad – cantante israeliana
 Tal Hadad – ex cestista israeliana